La famille Julien de Zélicourt est une famille d'origine provençale, anoblie par lettres patentes en 1747.

Histoire 
Cette famille accède à la noblesse avec Jean-Joseph Julien, avocat au Parlement d'Aix, assesseur d'Aix, procureur de Provence.

Elle bénéficia le  d'une dispense du marc d'or de noblesse par arrêt du Grand Conseil.

Personnalités 
 Jean-Joseph Julien, avocat au Parlement d'Aix, assesseur d'Aix, procureur de Provence, écuyer, conseiller en la Cour des comptes, aides & finances et premier professeur royal de droit en l'université d'Aix.
Jacques de Julien de Zélicourt (1884-1971), vicomte de Zélicourt, officier de cavalerie, Croix de Guerre 1914-1918, chevalier de la Légion d'honneur.
Gaston de Julien de Zélicourt (1913-2004), écrivain, historien, conseiller financier.
 Emmanuel de Julien de Zélicourt (1918-2012), sous-préfet d'Aix-en-Provence en 1967 et de Montluçon en 1974, fils du précédent.
 Jacques de Julien de Zélicourt (1930-2003), chef du cabinet militaire du Premier ministre, général de corps d'armée, ancien membre de l’institut du Pacifique, officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du Mérite, croix de la Valeur militaire, officier de la Legion of Merit (États-Unis)
 Solenne de Julien de Zelicourt, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Armes 
Les armes de la famille Julien de Zélicourt sont : De gueules au sautoir d'argent ; au chef d'azur chargé de trois étoiles d'or.

Notes et références

Bibliographie 
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française, 2002, page 106
 Henri Jougla de Morenas, Grand armorial de France, tome 4, page 363 Tome 4
 Bottin mondain
 Who's Who in France

Article connexe 
 Familles subsistantes de la noblesse française (A à K)

Julien de Zélicourt